Fellow

Pessoas
Scott Fellows

Localidades

Fellows (Califórnia)

Desambiguação